Au nom du frère est la soixante-septième histoire de la série Les Petits Hommes de Pierre Seron. Elle est publiée pour la première fois sous forme d'album en 2006. La série n'est plus publiée dans Spirou à partir de cet album, aucune explication n'a été donnée par l'éditeur à ce jour pour expliquer cette disparition de la série des pages du magazine.

Univers

Synopsis

Personnages

Historique

Publication

Revues

Album

Liens externes 

Album des Petits Hommes
Album de bande dessinée sorti en 2006
Album Dupuis
Histoire des Petits Hommes
Histoire publiée pour la première fois en 2006